

Patronyme 

 Adrien-Marie Legendre (1752-1833), mathématicien français ;
 Aimé-François Legendre (1867-1951), médecin et explorateur français de la Chine ;
 Alexandre-Joseph Legendre (1782-1861), avocat et homme politique français ;
 Antoine Legendre (1590-1665), botaniste et religieux français ;
 Anne-Claire Legendre, diplomate française ;
 Arnaud Legendre (1967-), informaticien spécialiste des arts graphiques français ;
 Chantal Legendre (1954-), artiste plasticienne française ;
 Cyrille Legendre (1970-), écrivain et journaliste, auteur de roman policier ;
 Denis Legendre (1945-1991), Actuaire Québécois;

 Emile Legendre (1997-), informaticien français ;

 Ernest Legendre (1855-1914), publiciste français ;
 François Legendre (-1675), arithméticien parisien auteur de manuels pour les marchands.
 François César Legendre (1743-1815), magistrat et homme politique français ;
 François Marie Guillaume Legendre d'Harvesse (1766-1828), général de brigade français ;
 François Paul Legendre (1759-1817), homme politique français ;
 Hélion Legendre, comte de Luçay (1831-1905), historien et conseiller d'État français ;
 Jacques Legendre (1941-), homme politique français ;
 Jean Legendre (, musicien français, auteur d'un traité de musique publié en 1554 ;
 Jean Legendre (1906-1994), homme politique français ;
 Jean-François Legendre-Héral (1796-1851), sculpteur français ;
 Jean-Gabriel Legendre ( -1770), inspecteur général des ponts et chaussées ;
 Jean-Louis Legendre (1906-1984), général français ;
 Joël Legendre (1966-), acteur, chanteur et animateur québécois ;
 Laurent François Legendre (1741-1802), homme politique français ;
 Léon Legendre (1864-ca 1930), architecte français ;
 Louis Legendre (1752-1797), orateur de la Révolution française ;
 Louis Legendre (1945-), scientifique québécois ;
 Magdeleine Legendre (1889-1973), journaliste, écrivaine et militante politique française ;
 Maurice Legendre (1878-1955), historien et hispaniste français ;
 Maxime Legendre (1861-1911), petit-fils d'Alexandre-Joseph, avocat et homme politique français ;
 Micheline Legendre (1923-2010), marionnettiste ;
 Napoléon Legendre
 Nathaniel Legendre, auteur de bande dessinée ;
 Pierre Legendre, (1930-2023), historien du droit et psychanalyste français ;
 Pierre Legendre (1946-), professeur d'écologie ;
 Pierre Nicolas Chrysostome Legendre (1759-1853), homme politique français ;
 Renald Legendre (1942-), professeur  et didacticien québécois ;
 Richard Legendre (1953-), tennisman et politicien québécois ;
 Vianney Legendre (1917-1990), ichtyologiste canadien ;
 Yann Legendre (1972-), graphiste français ;

Toponyme 

 Rivière Legendre, un tributaire de la rivière Felton, traversant Milan et  Stornoway, dans la MRC Le Granit, en Estrie, au Québec, Canada.
 Legendre, cratère lunaire.

Entreprises 
 Cours Legendre, entreprise française fondée en 1920, inventeur du concept d'école à distance. 
 Groupe Legendre, groupe français actif dans la construction, l’immobilier et l’énergie.
 Legendre frères, entreprise de constructions de moteurs électriques

Voir aussi 
 Conjecture de Legendre
 Constante de Legendre
 Filtre de Legendre
 Fonction chi de Legendre

 Polynôme de Legendre, solutions de l'équation différentielle de Legendre ;
 Symbole de Legendre
 Théorème de Legendre
 Transformation de Legendre, opération mathématique.
Patronyme français